Gloth ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Gloth (1939–2015), deutscher Bergbauingenieur
 Thomas Gloth (* 1958), deutscher Handballspieler, -trainer und -funktionär